El Apartadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Apartadero, Hidalgo, ort, Huichapan, 
 El Apartadero, Guanajuato, ort, Atarjea, 

Robotskapade Mexikoförgreningar